CDQ peut désigner :
 chromodynamique quantique, une théorie physique qui décrit l’interaction forte ;
 L'aéroport de Croydon (Queensland), un aéroport australien, selon le code AITA des aéroports ;
 la Coopérative de Distribution des Quotidiens.

Code IATA des aéroports